Oranje rotshaan
 Rode rotshaan